Министерство внутренних дел Бельгии (, , ) — федеральная общественная служба Бельгии. Создана по королевскому указу 14 января 2002 года как часть плана , который модернизировал федеральное управление. В министерстве внутренних дел заняты около 4300 служащих, которые отвечают за гарантию прав закона, регистрацию и идентификацию коренных жителей, иммиграционную политику и гарантию общественного правопорядка и безопасности.

Министром внутренних дел с 1 октября 2020 года является Аннелис Верлинден (Христианские демократы и фламандцы), которая сменила .

Ссылки 
 

Бельгия